Лефе́вр — поширене французьке прізвище (), походить від , що означає коваль.

Відомі носії 
 Анрі Лефевр (; 1901—1991) — французький марксистський філософ і соціолог.
 Жан Лефевр (; 1922—2004) — французький комедійний актор.
 Жюль Лефевр (; 1836—1911) — французький салонний художник.
 Марсель Лефевр (; 1918—1944) — французький льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Марсель Лефевр (; 1905—1991) — архієпископ.
 Раймон Лефевр (; 1929—2008) — французький композитор, аранжувальник та диригент.
 Рашель Лефевр (; 1979) — канадська акторка.
 Сільвен Лефевр (; 1967) — канадський хокеїст, тренер.
 Тео Лефевр (; 1914—1973) — прем'єр-міністр Бельгії (1961—1965).
 Фаб'ян Лефевр (; 1982) — французький веслувальник, олімпійський медаліст (2004, 2008).
 Франсуа Жозеф Лефевр (; 1755—1820) — французький військовий діяч, Маршал Франції.
 Юбер Лефевр (; 1878—?) — французький регбіст, олімпійський чемпіон (1900)